Илья́ Влади́мирович Кали́нников (при рождении Тара́сов; 28 мая 1973, Орехово-Зуево, Московская область, СССР — 25 июня 2019, Москва, Россия) — советский и российский музыкант, певец. Создатель и лидер поп-рок-группы «Високосный год», которую основал в конце 1980-х годов в подмосковном городе Фрязино. Является автором наиболее известных песен группы — «Тихий огонёк», «Метро» и «Лучшая песня о любви».

Биография 
Илья Тарасов родился 28 мая 1973 года в Орехово-Зуево Московской области. Позже переехал с семьёй в подмосковный город Фрязино, где учился в школе №2, а затем в техникуме электронных приборов. В молодом возрасте Илья взял псевдоним «Калинников».  

Классического музыкального образования Калинников не имел. По собственному признанию, исполнял музыку с ориентировкой на то, чтобы деятельность нравилась ему самому.

Музыкальная деятельность 
В 1988 году (по другим данным — в 1990 году) основал поп-рок-группу «Високосный год», лидером которой он был вплоть до своей смерти. Название группе дала недописанная песня Калинникова. В первый состав вошли ученики школы № 4 города Фрязино, одноклассники — Павел Серяков, Илья Сосницкий и Юрий Дьяконов.

Вплоть до середины 90-х группа не имела практически никакого развития, и только к 1995 году опеку над «Високосным годом» взял советский и российский музыкант Александр Кутиков. За время опеки были написаны и записаны основные композиции, сделавшие группе имя — «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк», «Флеккефьорд», «Шестой день осени» и другие.

В 2000 году группа выпускает дебютный альбом «Который возвращается», ставший единственным альбомом за всю историю существования группы.

В 2002 году Илье Калинникову была вручена «Золотая звезда Авторадио». Параллельно работе с группой был автором музыки к фильму «Всё, что ты любишь…». Впоследствии под впечатлением от работы над фильмом Калинников написал песню «Кино».

В 2014 году вместе с группой единственный раз выступил на рок-фестивале «Нашествие».

Смерть 
25 июня 2019 года Илья Калинников скончался от сердечной недостаточности в одной из больниц Москвы. О его смерти сообщил директор группы Алексей Кан. По просьбе семьи, похороны прошли в закрытом режиме, а место захоронения осталось в тайне.
Похоронен во Фрязино Московской области на Новофрязинском городском кладбище.

В повседневной жизни Илья был человеком немногословным, занимался мелким бизнесом и много курил, от чего, как говорят близкие, он мог и умереть.

Личная жизнь 
Жена — Светлана Абашкина, медик по образованию. Она принимала участие в создании дизайна обложки альбома группы «Високосный год» — «Который возвращается». Дочери — Александра и Мария.

Примечания

Ссылки 
 Умер музыкант Илья Калинников

Високосный год (группа)
Умершие от сердечной недостаточности
Авторы песен России